«Портрет женщины с букетом цветов» () — скульптурный портрет работы итальянского скульптора Андреа дель Верроккьо (1435—1488), созданный около 1475 года. Хранится в Национальном музее Барджелло во Флоренции.

Описание 
В этом портрете скульптором с тончайшей мастерством переданы лицо, платье, создающее легкие струящиеся складки и заломы ткани, и удивительно выразительное движение рук, которые трепетно касаются букета цветов на груди.

В сравнении с традиционным портретом Верроккьо расширил композицию: это не бюст, а полуфигурное изображение. Похожие образцы вошли в моду в Италии, но практиковались редко, поскольку увеличение пластической обработки поверхности требовало дополнительной оплаты.

На портрете, вероятно, изображена Лукреция Донати, возлюбленная Лоренцо Медичи (1449—1492).

Литература

Ссылка 

Скульптуры из мрамора
Цветаевская коллекция слепков
Скульптуры Андреа Верроккьо